MPC é uma abreviatura e pode referir-se a:

 Media Player Classic, tocador multimídia compacto para Windows;
 Musepack/MPC, formato de compressão de áudio multiplataforma de código aberto com perda de dados (lossy);
 Minor Planet Center, organização vinculada com o Smithsonian Astrophysical Observatory;
 marginal propensity to consume, ver propensão marginal a consumir;
 Ministério Público de Contas, ministério brasileiro;

Mpc pode referir-se a:

 megaparsec (um milhão de parsecs), unidade de distância usada para representar distâncias estelares;

Desambiguação
Desambiguações de siglas